Kanew bezeichnet:
 der russische Name der ukrainischen Stadt Kaniw

Kanew ist der Familienname folgender Personen:
 Gamila Kanew (* 1995), deutsche Kämpferin des Brasilianischen Jiu Jitsu (BJJ)
 Iwan Kanew (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Jeff Kanew (* 1944), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Jordan Kanew (* 1984), bulgarischer Tennisspieler
 Maxim Kanew (* 1983), russischer Fußballspieler
 Mihail Kanew (* 1975), bulgarischer Tennisspieler
 Radan Kanew (* 1975), bulgarischer Politiker
 Tihomir Kanew (* 1986), bulgarischer Tennisspieler
 Welko Kanew (1948–2011), bulgarischer Schauspieler